Le qualificazioni del singolare maschile del Kremlin Cup 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Kremlin Cup 1999 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Maks Mirny (Qualificato)
 Oleg Ogorodov (ultimo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Vadim Kucenko (ultimo turno)

 Andrej Stoljarov (Qualificato)
 David Miketa (primo turno)
 Petr Luxa (secondo turno)
 Cyril Saulnier (Qualificato)

Qualificati 

 Maks Mirny
 Cyril Saulnier

 Andrej Stoljarov
 Artem Derepasko

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1999
ATP Tour 1999